Bangoura ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoul Karim Bangoura (* 1971), guineischer Fußballspieler

 Alhassane Bangoura (Lass; * 1992), guineischer Fußballspieler
 Almamy Bangoura (* 1981), guineischer Fußballspieler
 Alsény Bangoura (* 1993), guineischer Fußballspieler
 Amara Karba Bangoura (* 1986), guineischer Fußballspieler
 Daouda Bangoura (* 1968), guineischer Fußballspieler
 Facinet Bangoura (* 1972), guineischer Schwimmer

 Ismaël Bangoura (* 1985), guineischer Fußballspieler
 Mafory Bangoura (um 1910–1976), guineische Politikerin
 Mahawa Bangoura (* 1947), guineische Diplomatin und Politikerin
 Mamadama Bangoura (* 1993), guineische Judoka
 Mariam Bangoura (* 1985), guineische Judoka
 Mohamed Bangoura, guineischer Fußballspieler
 Oumar Tourade Bangoura (1994–2014), guineischer Fußballspieler
 Ousmane Bangoura (* 1979), guineischer Fußballspieler
 Pathé Bangoura (* 1984), guineischer Fußballspieler
 Pierre Bangoura (* 1938), guineischer Fußballspieler
 Sambégou Bangoura (* 1982), guineischer Fußballspieler
 Sedia Massaquoi Bangoura (* 1957), liberianische Diplomatin und Politikerin
 Sekou Bangoura (* 1991), US-amerikanischer Tennisspieler
 Tibou Bangoura (* 1977), guineischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bangura